Солодушка (Hedysarum) — рід квіткових рослин із родини бобових (Fabaceae). Рід містить 219 видів, які зростають у північно-західній Африці, Євразії, Північній Америці (Канада й США).

Біоморфологічна характеристика 
Це однорічні чи багаторічні трави, рідше кущики чи кущі. Прилистків 2. Листки непарноперисті; листочки супротивні, край цільний. Суцвіття пазушні, від нещільних до головчастих. Приквіточок 2. Чашечка від дзвінчастої до косо дзвінчастої; зубців 5, ± рівних чи нерівних. Віночок пурпурний, рожевий, жовтий чи білуватий. Плід — ломент, сегменти голі, запушені, щетинисті чи колючі.

Середовище проживання 
Види роду населяють середземноморські, помірні, теплі та континентальні помірні луки, чагарники та ліси.

Використання 
Багато видів є фактично чи потенційно цінними кормовими рослинами; деякі використовуються як ліки та для поліпшення ґрунту.

Рід в Україні 
В Україні росте 6 видів: 
 солодушка сніжно-біла (Hedysarum candidum M.Bieb.) — у Криму
 солодушка крейдяна (Hedysarum cretaceum Fisch. ex DC.) — у Луганській області
 солодушка великоквіткова (Hedysarum grandiflorum Pall.) — у сх. ч. Лісостепу і півд. ч. Степу, зрідка
 солодушка гірська (Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell.) — у Карпатах на хр. Свидовець і Чорногора
 солодушка кримська (Hedysarum tauricum Pall. ex Willd.) — у Криму
 солодушка українська (Hedysarum ucrainicum Kaschm.) — у Луганській області

Види 

Hedysarum aculeatum Golosk.
Hedysarum acutifolium Bajtenov
Hedysarum al-shehbazii Ranjbar
Hedysarum alaicum B.Fedtsch.
Hedysarum alamutense Nafisi & Kaz.Osaloo
Hedysarum algidum L.Z.Shue ex P.C.Li
Hedysarum alii H.Ali & Qaiser
Hedysarum alpinum L.
Hedysarum amankutanicum B.Fedtsch.
Hedysarum americanum (Michx. ex Pursh) Britton
Hedysarum anatolicum Amirahm. & Kaz.Osaloo
Hedysarum angrenicum Korotkova
Hedysarum antitauricum Hub.-Mor. & Yurdak.
Hedysarum argyrophyllum Ledeb.
Hedysarum armenium Boiss. ex Tchich.
Hedysarum astragaloides Benth. ex Baker
Hedysarum atropatanum Bunge ex Boiss.
Hedysarum aucheri Boiss.
Hedysarum austrokurilense (N.S.Pavlova) N.S.Pavlova
Hedysarum baicalense B.Fedtsch.
Hedysarum balchanense Boriss.
Hedysarum baldshuanicum B.Fedtsch.
Hedysarum bectauatavicum Bajtenov
Hedysarum bellevii (Prain) Bornm.
Hedysarum biebersteinii Chrtková
Hedysarum bordzilovskyi Grossh.
Hedysarum boreale Nutt.
Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner
Hedysarum brachypterum Bunge
Hedysarum brahuicum Boiss.
Hedysarum branthii Trautv. & C.A.Mey.
Hedysarum bucharicum B.Fedtsch.
Hedysarum cachemirianum Benth. ex Baker
Hedysarum callithrix Bunge ex Boiss.
Hedysarum campylocarpon H.Ohashi
Hedysarum candidissimum Freyn
Hedysarum candidum M.Bieb.
Hedysarum cappadocicum Boiss.
Hedysarum caucasicum M.Bieb.
Hedysarum chaitocarpum Regel & Schmalh.
Hedysarum chalchorum N.Ulziykh.
Hedysarum chantavicum Popov ex Bajtenov
Hedysarum cisbaicalense Malyschev
Hedysarum cisdarvasicum Kamelin & Karimova
Hedysarum citrinum Baker f.
Hedysarum coelesyriacum Sam. ex Rech.f.
Hedysarum consanguineum DC.
Hedysarum cretaceum Fisch. ex DC.
Hedysarum criniferum Boiss.
Hedysarum cumuschtanicum Sultanova
Hedysarum cuonanum P.L.Liu, J.Wen & Zhao Y.Chang
Hedysarum cyprium Boiss.
Hedysarum daghestanicum Rupr. ex Boiss.
Hedysarum dahuricum Turcz. ex B.Fedtsch.
Hedysarum damghanicum Rech.f.
Hedysarum daraut-kurganicum Sultanova
Hedysarum dasycarpum Turcz.
Hedysarum dededaghense Govaerts
Hedysarum dentatoalatum K.T.Fu
Hedysarum denticulatum Regel
Hedysarum dmitrievae Bajtenov
Hedysarum drobovii Korotkova
Hedysarum duruae Yild.
Hedysarum elymaiticum Boiss. & Hausskn.
Hedysarum enaffae Sultanova
Hedysarum erythroleucum Schott & Kotschy ex Boiss.
Hedysarum erzurumianum Govaerts
Hedysarum falconeri Baker
Hedysarum fallacinum Rech.f. & Aellen
Hedysarum farinosum Parsa
Hedysarum ferganense Korsh.
Hedysarum fistulosum Hand.-Mazz.
Hedysarum flavescens Regel & Schmalh.
Hedysarum formosum Fisch. & C.A.Mey. ex Basiner
Hedysarum garinense Dehshiri & Maassoumi
Hedysarum glabrifoliolatum Ranjbar
Hedysarum gmelinii Ledeb.
Hedysarum grandiflorum Pall.
Hedysarum gypsaceum Korotkova
Hedysarum gypsophilum Dehshiri
Hedysarum halophilum Bornm. & Gauba
Hedysarum hasanyildirimii Yild.
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell.
Hedysarum hemithamnoides Korotkova
Hedysarum hirtifoliolum B.H.Choi
Hedysarum huetii Boiss.
Hedysarum hyrcanum Bornm. & Gauba
Hedysarum ibericum M.Bieb.
Hedysarum iliense B.Fedtsch. ex Popov
Hedysarum inundatum Turcz.
Hedysarum iomuticum B.Fedtsch.
Hedysarum issykkulense Nikitina
Hedysarum jaxarticum Popov
Hedysarum jaxartucirdes Y.Liu ex R.Sha
Hedysarum jinchuanense L.Z.Shue
Hedysarum kamcziraki Karimova
Hedysarum karataviense B.Fedtsch.
Hedysarum kasteki Bajtenov
Hedysarum ketenoglui Basköse, Yaprak & Akyildirim
Hedysarum kirghisorum B.Fedtsch.
Hedysarum kolenatii K.Koch
Hedysarum kopetdaghi Boriss.
Hedysarum korzinskyanum B.Fedtsch.
Hedysarum kotschyi Boiss.
Hedysarum krylovii Sumnev.
Hedysarum kudrjaschevii Korotkova
Hedysarum kulikovii Knjaz.
Hedysarum kumaonense Benth. ex Baker
Hedysarum latibracteatum N.S.Pavlova
Hedysarum lehmannianum Bunge
Hedysarum limitaneum Hand.-Mazz.
Hedysarum lintschevskyi Bajtenov
Hedysarum lipskianum L.I.Vassiljeva
Hedysarum lipskyi B.Fedtsch.
Hedysarum longidens Schischk.
Hedysarum longigynophorum C.C.Ni
Hedysarum macedonicum Bornm.
Hedysarum macranthum (Freyn & Sint.) B.Fedtsch.
Hedysarum macrocarpum Korotkova ex Kovalevsk.
Hedysarum magnificum Kudr.
Hedysarum maitlandianum Aitch. & Baker
Hedysarum malatyanum Govaerts
Hedysarum malurense Rech.f.
Hedysarum manaslense (Kitam.) H.Ohashi
Hedysarum marandense Mozaff., Akrami & Maassoumi
Hedysarum microcalyx Baker
Hedysarum micropterum Bunge ex Boiss.
Hedysarum mindshilkense Bajtenov
Hedysarum minimum Govaerts
Hedysarum minjanense Rech.f.
Hedysarum minussinense B.Fedtsch.
Hedysarum mogianicum (B.Fedtsch.) B.Fedtsch.
Hedysarum monophyllum Boriss.
Hedysarum nagarzense C.C.Ni
Hedysarum narynense Nikitina
Hedysarum naudinianum Coss. & Durieu
Hedysarum neglectum Ledeb.
Hedysarum neyshaboricum Ranjbar
Hedysarum nikolai Kovalevsk.
Hedysarum nitidum Willd.
Hedysarum nonnae Roskov
Hedysarum nuratense Popov
Hedysarum occidentale Greene
Hedysarum olgae B.Fedtsch.
Hedysarum omissum Kovalevsk.
Hedysarum ovczinnikovii Karimova ex Kovalevsk.
Hedysarum pallidiflorum Pavlov
Hedysarum pannosum (Boiss.) Boiss.
Hedysarum papillosum Boiss.
Hedysarum paucifoliolatum Ranjbar & Olanj
Hedysarum pavlovii Bajtenov
Hedysarum perrauderianum Coss. & Durieu
Hedysarum pestalozzae Boiss.
Hedysarum petrovii Yakovlev
Hedysarum plumosum Boiss. & Hausskn.
Hedysarum pogonocarpum Boiss.
Hedysarum polybotrys Hand.-Mazz.
Hedysarum poncinsii Franch.
Hedysarum popovii Korotkova
Hedysarum praticola Rech.f.
Hedysarum pseudastragalus Ulbr.
Hedysarum pseudomicrocalyx H.Ohashi & Tateishi
Hedysarum pskemense Popov ex B.Fedtsch.
Hedysarum pycnostachyum Hedge & Hub.-Mor.
Hedysarum razoumowianum Helm & Fisch. ex DC.
Hedysarum renzii Rech.f.
Hedysarum roseum Sims
Hedysarum sachalinense B.Fedtsch.
Hedysarum sajanicum N.Ulziykh.
Hedysarum sangilense Krasnob. & Timokhina
Hedysarum santalaschi B.Fedtsch.
Hedysarum sauzakense Rech.f. & Köie
Hedysarum schellianum Knjaz.
Hedysarum semenowii Regel & Herder
Hedysarum sericatum Kitam.
Hedysarum setigerum Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.
Hedysarum setosum Vved.
Hedysarum sewerzowii Bunge
Hedysarum shahjinalense H.Ali & Qaiser
Hedysarum sikkimense Benth. ex Baker
Hedysarum singarense Boiss. & Hausskn.
Hedysarum songaricum Bong.
Hedysarum splendens Fisch. ex DC.
Hedysarum subglabrum (Kar. & Kir.) B.Fedtsch.
Hedysarum sulphurescens Rydb.
Hedysarum sultanovae Lazkov
Hedysarum syriacum Boiss.
Hedysarum taipeicum (Hand.-Mazz.) K.T.Fu
Hedysarum talassicum Nikitina & Sultanova
Hedysarum tanguticum B.Fedtsch.
Hedysarum taoriparium B.H.Choi & H.Ohashi
Hedysarum tarbagataicum Knjaz.
Hedysarum taschkendicum Popov
Hedysarum tauricum Pall. ex Willd.
Hedysarum tenuifolium (B.Fedtsch.) B.Fedtsch.
Hedysarum theinum Krasnob.
Hedysarum thiochroum Hand.-Mazz.
Hedysarum tibeticum (Benth.) B.H.Choi & H.Ohashi
Hedysarum tongtianhense (Y.H.Wu) Y.H.Wu
Hedysarum trigonomerum Hand.-Mazz.
Hedysarum truncatum Eastw.
Hedysarum tschuense Pjak & A.L.Ebel
Hedysarum turcicum Hamzaoglu & Koç
Hedysarum turczaninovii Peschkova
Hedysarum turkestanicum Regel & Schmalh.
Hedysarum ucrainicum Kaschm.
Hedysarum ulutavicum Knjaz.
Hedysarum vanense Hedge & Hub.-Mor.
Hedysarum varium Willd.
Hedysarum vicioides Turcz.
Hedysarum villosissimum Knjaz.
Hedysarum volkii Rech.f.
Hedysarum vvedenskyi Korotkova
Hedysarum wakhanicum Podlech & O.Andersson
Hedysarum wangii P.L.Liu & Zhao Y.Chang
Hedysarum xichuanicum Y.H.Wu
Hedysarum xizangensis C.C.Ni
Hedysarum yushuensis Y.H.Wu
Hedysarum zundukii Peschkova

Примітки 

Роди квіткових
Бобові